Diese Liste zeigt alle Mitglieder des Regierungsrates des Kantons Solothurn seit 1856.

Parteiabkürzungen 
 CVP: Christlichdemokratische Volkspartei, bis 1902: Konservative, 1902 bis 1972: Solothurnische Volkspartei
 FdP: FDP.Die Liberalen, 1855 bis 1872: Radikal-Liberale, 1872 bis ca. 1895: Liberale, ca. 1895 bis 2010: Freisinnig-demokratische Partei
 SP: Sozialdemokratische Partei der Schweiz
 GPS: Grüne Partei der Schweiz

Regierungsräte

Statistiken

Parteien der Regierungsräte 
Stand: 7. Dezember 2021

Längste Amtsdauer

Kürzeste Amtsdauer 
Amtierende Regierungsräte sind fett angezeigt.

Frauenwahl

Weblinks 
 Die Kantonsregierung und ihre Mitglieder seit 1856

!
!
Liste, Solothurn Regierungsrat
Solothurn